Gordon Robertson peut désigner :
 Gordon Robertson, un acteur américain ;
 Gord Robertson, un acteur canadien.